Каракоз — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Каракоз, Марк Трофимович (1903—1991) — советский и польский военачальник, генерал.

Топоним 
 Каракоз — село в Казахстане.

См. также